Tal, en llatí Thallus, en grec antic , fou un poeta epigramàtic grec nadiu de Milet. Cinc dels seus epigrames consten a lAntologia grega, un dels quals és en honor de l'aniversari del naixement d'un emperador romà o d'un familiar proper (Καίσαρ), cosa que ha fet suposar que Thallus sigui el mateix poeta que es menciona en una inscripció, on es diu que era llibert de Germànic Cèsar. El seu nom apareix escrit en diverses formes als títols dels epigrames: , aquest darrer nom seria una possible corrupció de . Encara que algunes teories l'han volgut identificar amb Tales de Milet, cap prova porta a aquesta conclusió, i el nom de Tal () apareix realment a algunes inscripcions gregues.

Referències 

Epigramatistes de l'Antologia grega
Poetes de la Grècia romana
Poetes milesis
Poetes grecs de l'antiga Àsia Menor